Neubronner Bach oder Neubrunner Bach ist der Name folgender Fließgewässer:

 Neubronner Bach (Balbach), linker Zufluss zum Balbach (Tauber) bei Neubronn, Igersheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Neubronner Bach (Rindbach), linker Zufluss zum Rindbach (Tauber) in Niederrimbach, Creglingen, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Neubrunner Bach (Ebelsbach), linker Zufluss zum Ebelsbach bei Neubrunn, Gemeinde Kirchlauter, Landkreis Haßberge, Bayern